Дам-Марі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Дам-Марі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн